Коломан (мађарски: Kálmán; 1208-1241), био је угарски краљ Галиције (1215-1219) и херцег Славоније (1226–1241). Припадник је династије Арпад.

Биографија 
Коломан је био син угарског краља Андрије II Арпада и Гертруде од Мераније. Андрија је 1214. године имао сусрет са пољским војводом Лешеком Белим. Тада је уговорено да се Коломан ожени Лешековом ћерком Саломејом и да заједно владају Кнежевином Галицијом. Коломан је освојио Галицију и тако постао кнез (1215). Андрија је послао молбу папи Иноћентију III који је архиепископу Јовану наложио да Коломана крунише за краља. Новгородски кнез Мстислав Мстиславич поразио је Коломана 14. августа 1219. године. Коломан и његова жена пали су у заробљеништво. Андрија је ступио у преговоре који су завршени споразумом по коме је Коломан ослобођен, али је Андријин млађи син оженио Мстиславову ћерку и овладао Галицијом као краљ (1219). Коломан се вратио у Угарску.

У првој половини 1226. године Коломан је постао херцег Славоније, Хрватске и Далмације. Ову покрајину створио је Коломанов старији брат Бела IV 1220. године. Године 1226. Бела постаје Андријин савладар. Титула херцега Хрватске припала је Коломану. У својој покрајини, Коломан је запленио одређене поседе које је његов отац доделио на управу Темпларима. Папа Гргур IX наложио је Коломану да прогони јеретике у својој покрајини и суседним територијама. Због тога је Коломан покренуо поход на бановину Босну. Босански бан Матеј Нинослав, који се у изворима први пут јавља 1232. године, најпре је био на страни католика, али, због појачаног притиска Угарске, убрзо мења табор и прилази јеретицима, припадницима Цркве Босанске. Коломан продире дубоко у босанске територије, али и у Хум што је изазвало српског краља Владислава да са војском дође на крајњи исток своје државе како би Хум одбранио од угарског напада. Наиме, Владислав је Хумску земљу сматрао делом своје државе иако је њоме управљао кнез Тољен, један од наследника Немањиног брата Мирослава. То се огледа у Владиславовој интитулацији као и у потписима на повељама. Владислав се са војском нашао на реци Цетини где је 1237. године закључио одбрамбени савез са Сплитом. Коломан је подржао оснивање католичке дијецезе Босне са седиштем у Ђакову.

Монголи 1241. године нападају Угарску. Коломан се придружио војсци свога брата, краља Беле. Угарска војска је поражена у бици на Шају (11. април 1241), Сам Коломан тешко је рањен у бици и умро је од задобијених рана неколико недеља након битке.

Породично стабло

Извори 
 Kristó, Gyula (editor): Korai Magyar Történeti Lexikon - 9-14. század (Encyclopedia of the Early Hungarian History - 9-14th centuries); Akadémiai Kiadó, 1994, Budapest. 
 Историја српског народа 1, група аутора, Српска књижевна задруга, Београд (1999), друго издање

Рођени 1208.
Умрли 1241.
Арпадовци